

Astronomia
 4358 Lynn – asteroide del sistema solare.

Geografia
Groenlandia
 Lynn Ø – isola disabitata
Regno Unito
 King's Lynn – città del Norfolk
Stati Uniti d'America
 Lynn – città della Contea di Winston, Alabama
 Lynn – città della Contea di Lawrence, Arkansas
 Lynn – CDP della Contea di Las Animas, Colorado
 Lynn – città della Contea di Randolph, Indiana
 Lynn – città della Contea di Essex, Massachusetts
 Lynn – township della Contea di St. Clair, Michigan
 Lynn – township della Contea di Lehigh, Pennsylvania
 Lynn – città della Contea di Clark, Wisconsin

Onomastica
 Lynn – nome proprio di persona inglese maschile e femminile.

Persone

Lynn
 Lynn – doppiatrice giapponese

 Alex Lynn – pilota automobilistico britannico
 Amber Lynn – attrice pornografica statunitense
 Anthony Lynn – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Cassandra Lynn – modella statunitense
 Chastity Lynn – ex attrice pornografica statunitense
 Cheryl Lynn – cantante statunitense
 Diana Lynn – attrice statunitense
 Fred Lynn – ex giocatore di baseball statunitense
 Gina Lynn – attrice pornografica, regista e modella portoricana
 Ginger Lynn – attrice cinematografica, ex modella ed ex attrice pornografica statunitense
 Greg Lynn – architetto e docente universitario statunitense
 Jamie Lynn – attrice pornografica statunitense
 Janet Lynn – ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 Jenny Lynn – ex culturista statunitense
 Jeffrey Lynn – attore statunitense
 Jerry Lynn – wrestler statunitense
 Johnnie Lynn – ex-defensive back di football americano e ex- allenatore di football americano statunitense
 Jonathan Lynn – attore, regista e sceneggiatore britannico
 Krissy Lynn – attrice pornografica statunitense 
 Krysti Lynn – attrice pornografica statunitense
 Lonnie Lynn – cestista statunitense
 Loretta Lynn – cantautrice statunitense
 Mike Lynn – ex cestista statunitense
 Nicola di Lynn – astronomo inglese
 Porsche Lynn – attrice pornografica statunitense
 Shannon Lynn – calciatrice scozzese
 Sharon Lynn – attrice statunitense
 Stan Lynn – calciatore inglese
 Vera Lynn – cantante britannica

Cognome composto
 Darren Lynn Bousman – regista e sceneggiatore statunitense
 Meredith Scott Lynn – attrice statunitense

Personaggi
 Lynn – personaggio di Ken il Guerriero
 Lynn Loud jr. e Lynn Loud sr.- personaggi di a casa dei Loud

Pagine correlate 
Lin 
Linh 
Linn